

Geografia
 Lovejoy – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia

Musica 

 Lovejoy – album di Albert King del 1971

Personaggi immaginari
 Timothy Lovejoy – personaggio della serie animata I Simpson
 Helen Lovejoy – personaggio della serie animata I Simpson

Persone
 Asa Lovejoy – pioniere e politico statunitense, co-fondatore della città di Portland
 Arthur Oncken Lovejoy – filosofo tedesco
 Ben Lovejoy – giocatore di hockey su ghiaccio statunitense
 Deirdre Lovejoy – attrice statunitense
 Frank Lovejoy – attore statunitense
 Terry Lovejoy – informatico e astrofilo australiano

Altro
 61342 Lovejoy – asteroide
 Lovejoy – serie televisiva britannica degli anni '80 e '90
 A Lovejoy – album di Omar Rodríguez-López del 2016